Latchford peut faire référence à :

Patronyme 

Bob Latchford, footballeur international britannique ;
, footballeur britannique ;
, politique canadien ;
, chanteur britannique ;
, joueur de cricket britannique ;
, footballeur britannique
, diplomate et avocat américain.

Toponyme

Australie 
, base de l'armée australienne

Canada 
, ville

Royaume-Uni 
, village

Latchford (Hertfordshire)
Latchford (Oxfordshire)

Note